Кла́ус Ги́зи (; ,  — , ) — немецкий антифашист, участник движения Сопротивления, в 1966—1973 годах занимал должность министра культуры ГДР. В 1979—1988 годах — статс-секретарь по церковным вопросам.

Биография 
Клаус Гизи родился в семье врача и бухгалтера. Учился в народной школе в берлинском округе Нойкёльн и реальной гимназии, получил аттестат зрелости в 1931 году в Дармштадте. С 1928 года состоял в Коммунистическом союзе молодёжи Германии, Международной рабочей помощи и Социалистическом союзе учеников, в 1931 году вступил в Коммунистическую партию Германии. В 1931—1935 годах изучал экономику во Франкфурте-на-Майне, Сорбонне и в Берлине.

С 1931 года активно участвовал в Красном студенческом движении. В 1935 году его отчислили из Берлинского университета, в 1936 году Гизи отправился в Кембридж и в 1939 году вошёл в студенческое руководство КПГ в Париже. В 1939—1940 годах был интернирован во Франции и затем вернулся в Германию по решению КПГ вместе со своей женой Иреной, урождённой Лессинг, сестрой Готфрида Лессинга. Гизи работал в издательстве Hoppenstedt & Co. в Берлине и занимался нелегальной политической работой.

В 1946 году Гизи вступил в СЕПГ. В 1945—1948 годах работал главным редактором газеты Aufbau: Kulturpolitische Monatsschrift, в 1945—1947 годах состоял в совета президиума, секретарём союза и членом президиума Культурного союза. В 1949—1954 избирался депутатом Народной палаты ГДР. В 1952—1957 годах Гизи работал в издательстве Verlag Volk und Wissen и до 1966 года руководил издательством Aufbau-Verlag.

С 1963 года Гизи состоял в западной комиссии Политбюро ЦК СЕПГ. В 1966—1973 годах занимал должность министра культуры, состоял в Совете министров ГДР и культурной комиссии Политбюро ЦК СЕПГ. В 1967—1990 годах вновь избирался депутатом Народной палаты ГДР.

В 1973—1978 годах Гизи служил послом ГДР в Италии, Ватикане и на Мальте. В 1978—1979 годах занимал должность генерального секретаря Комитета ГДР по европейской безопасности и сотрудничеству по подготовке Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. С ноября 1979 до своей отставки в 1988 году Гизи занимал должность статс-секретаря по церковным вопросам. В 1990 году вступил в Партию демократического социализма.

В 1956—1964 годах Гизи работал тайным информатором МГБ ГДР под псевдонимом «Курт».

Клаус Гизи похоронен на Далемском лесном кладбище в Берлине.

Дочь Клауса Гизи, актриса Габриэла Гизи выехала из ГДР в 1985 году. Сын Клауса Гизи, адвокат Грегор Гизи в 1989—1993 годах возглавлял Партию демократического социализма и до настоящего времени является одним из самых известных политиков из Левой партии.

Примечания

Ссылки 
 Биография 

Политики ГДР
Министры культуры ГДР
Члены Коммунистической партии Германии
Члены Социалистической единой партии Германии
Члены Партии демократического социализма
Иммигрировавшие во Францию из Германии
Члены Народной палаты ГДР
Послы ГДР в Италии
Послы ГДР в Ватикане
Послы ГДР на Мальте
Почётные доктора Йенского университета
Внештатные сотрудники Министерства государственной безопасности ГДР